Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Laurie Warder che hanno battuto in finale Javier Frana e Javier Sánchez 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Wally Masur /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (campioni)

 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)
 Javier Frana /  Javier Sánchez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1992
ATP Tour 1992